

Architettura 
 Villa Marioni Pullè – villa di Chievo, in provincia di Verona
 Villa Pullè – villa di San Pietro in Cariano in provincia di Verona

Persone 
 Francesco Lorenzo Pullè – docente, patriota e politico italiano
 Leopoldo Pullè – politico, scrittore e drammaturgo italiano